Méhely se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Lajos Méhelÿ
 Lajos Méhely